Komissarov (masculin russe: Комиссаров) ou Komissarova (féminin russe: Комиссарова) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), joueur et entraineur russe de football
Daniil Komissarov (1907-2008), iranologue et traducteur russe
 (1924-2005), traducteur russe
Maria Komissarova (née en 1990), skieuse acrobatique russe
 (née en 1964), nageuse russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe